Supercoppa europea o Supercoppa d'Europa è il termine generico con il quale viene di massima indicata la competizione sportiva di una data disciplina che vede il confronto tra i vincitori di due competizioni continentali.

 Supercoppa europea – competizione sportiva di pallavolo femminile
 Supercoppa UEFA (calcio)
 EHF Champions Trophy (pallamano)
 Supercoppa LEN (pallanuoto)
 Supercoppa CEV (pallavolo)